Tomas Sandström, švedski hokejist, * 4. september 1964, Jakobstad, Finska.

Sandström je v švedski ligi igral za klube Fagersta AIK, Brynäs IF in Malmö IF Redhawks, večino kariere pa v ligi NHL za klube New York Rangers, Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins, Detroit Red Wings in Anaheim Ducks. Skupno je v ligi NHL odigral 1122 tekem, na katerih je dosegel 426 golov in 512 podaj, v sezoni 1992/93 je osvojil tudi Stanleyev pokal.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate medalje.

Leta 2013 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Fagersta AIK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fagersta AIK
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 20
| 23
| 5
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fagersta AIK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 32
| 28
| 11
| 39
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska mladinska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 23
| 14
| 37
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 9
| 3
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 34
| 20
| 10
| 30
|
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 84/85
|
| 74
| 29
| 30
| 59
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 85/86
|
| 73
| 25
| 29
| 54
|
| 109
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 86/87
|
| 64
| 40
| 34
| 74
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 4
| 6
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 87/88
|
| 69
| 28
| 40
| 68
|
| 95
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 88/89
|
| 79
| 32
| 56
| 88
|
| 148
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 4
| 3
| 7
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 89/90
|
| 48
| 19
| 19
| 38
|
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 89/90
|
| 28
| 13
| 20
| 33
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 90/91
|
| 68
| 45
| 44
| 89
|
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 91/92
|
| 49
| 17
| 22
| 39
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 92/93
|
| 39
| 25
| 27
| 52
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 93/94
|
| 51
| 17
| 24
| 41
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 93/94
|
| 27
| 6
| 11
| 17
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 94/95
|
| 12
| 10
| 5
| 15
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 94/95
|
| 47
| 21
| 23
| 44
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 95/96
|
| 58
| 35
| 35
| 70
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 40
| 9
| 15
| 24
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 34
| 9
| 9
| 18
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 97/98
|
| 77
| 9
| 8
| 17
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 98/99
|
| 58
| 15
| 17
| 32
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 99/00
|
| 42
| 16
| 13
| 29
| +2
| 28
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| -1
| 10
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 17
| 9
| 26
| +13
| 90
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| +1
| 60
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 01/02
|
| 37
| 8
| 7
| 15
| 0
| 40
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -4
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1324
| bgcolor="#7FFF00" | 573
| bgcolor="#7FFF00" | 565
| bgcolor="#7FFF00" | 1138
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 1668
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 76
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti Fagersta AIK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Anaheim Ducks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih